Geisenhausen ist der Name folgender Gemeinden und Ortsteile:

 Geisenhausen, Markt im Landkreis Landshut, Bayern

 Geisenhausen (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Geisenhausen (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern